Михаил Волков:
 Волков, Михаил Александрович (1900—1939) — деятель советских спецслужб.
 Волков, Михаил Анатольевич (1955) — израильский поэт, бард и юморист.
 Волков, Михаил Борисович (род. 1972) — советский и российский хоккеист.
 
 Волков, Михаил Гаврилович (1800—1846) — российский востоковед-арабист, профессор.
 Волков, Михаил Давидович (1932—2001) — актёр театра и кино.
 Волков, Михаил Евдокимович (1913—1957) — Герой Советского Союза.
 Волков, Михаил Ермолаевич (1913—1957) — Герой Советского Союза.
 Волков, Михаил Иванович (1921—1987) — Герой Советского Союза.
 Волков, Михаил Иванович (1886—1946) — русский советский писатель.
 Волков, Михаил Карпович (1922—2007) — Герой Советского Союза.
 
 
 Волков, Михаил Прокофьевич (1923—1990) — Герой Советского Союза.
 Волков, Михаил Семёнович (1924—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Волков, Михаил Фёдорович (1910—1985) — советский футболист.
 Волков, Михаил Юрьевич (род. 1976) — генеральный директор АО «Почта России».
 Волков, Михаил Яковлевич (ум. 1752) — генерал-аншеф; кавалер ордена Св. Александра Невского. Примечания